

Codici 
BIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biratnagar (Nepal)

Musica 
Bir – album dei Mezarkabul

Pagine correlate 
 Birr – pagina di disambiguazione